Stade Geoffroy-Guichard, estadi de futbol a la ciutat de Saint-Étienne (França)
 Biografies:
 Geoffroy II de Bretagne o Geoffroy II Plantagenet (1158 ? - París, 1187), fill del rei d'Anglaterra Enric II Plantagenet i d'Elionor d'Aquitània, duquessa d'Aquitània 
 Geoffroy III de Penthièvre (? - 1209), comte de Lamballe i de Penthièvre de 1164 a 1177
 Geoffroy Boterel o Geoffroy I de Penthièvre (? - 1093, Dol-de-Bretagne), comte a Bretanya i comte de Penthièvre (1079 -1093)
 Geoffroy de Donjon o Geoffroy de Duisson Mestre de l'Hospital (1193 - 1202)
 Geoffroy Grenonat (? - Quimper, 1084), comte de Rennes (1066 a 1084)
 Geoffroy Lequatre (Pithiviers, Loiret, 1981), ciclista francès 
 Geoffroy de Monmouth (~1100 - ~1155), clergue i cronista britànic
 Geoffroy Tory (Bourges, c. 1480 - París, 1533), humanista i gravador francès 
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (Étampes, Illa de França, 1772 - París, 1844), naturalista francès 
 Étienne François Geoffroy (París, 1672 - 1731), químic i metge francès 
 Henri Jules Jean Geoffroy (Marennes, 1853 - París, 1924), pintor francès 
 Maria Geoffroy (1998), remadora nord-catalana